XXXII чемпионат мира по армрестлингу прошёл в городе Мескит штата Невада в ивент-центре курортно-развлекательного комплекса «КасаБланка Ресорт» с 4 по 12 декабря 2010 года

.

В рамках общего чемпионата мира также проводился:
XIII чемпионат мира среди инвалидов-спортсменов;
XII первенство мира среди юниоров и девушек 1992—1993 годов рождения.

XXXII чемпионат мира по армрестлингу

Мужчины

Женщины

XIII чемпионат мира среди инвалидов-спортсменов

Мужчины

Женщины

XII первенство мира среди юниоров и девушек

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 World ArmWrestling Federation Results (2010-2019)
 2010 WAF World Championships CAWF

Чемпионаты мира по армрестлингу
Декабрь 2010 года
Спорт в США в 2010 году
Чемпионаты мира в 2010 году
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Неваде